Васи́лий Стрельцо́в:
 Стрельцов, Василий Андреевич (1923—1971) — Герой Советского Союза.
 Стрельцов, Василий Витальевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 Стрельцов, Василий Дмитриевич (1921—1966) — Герой Советского Союза.
 Стрельцов, Василий Емельянович (1921—1993) — Герой Социалистического Труда.